Apsines de Gàdara () va ser un sofista i retòric grec originari de Gàdara, a Fenícia.

Va florir en el govern de Maximí més o menys l'any 235. Va estudiar a Esmirna i Nicomèdia. Va ensenyar retòrica a Atenes on va ser amic de Filòstrat, que va elogiar la força de la seva paraula i la memòria que tenia, i on va polemitzar amb Frontó d'Emisa. Es va distingir tant que va obtenir la dignitat consular.

Entre les seves obres destaquen dos tractats sobre retòrica:
 , de la qual es conserva un fragment molt interpolat i no es pot dir quina part era realment d'Apsines.
 , una obra molt breu sobre proposicions.

Referències 

Filòsofs de la Grècia romana
Sofistes
Cònsols romans del segle III
Persones de Gàdara
Militars de l'antiga Grècia
Militars romans
Educadors grecs
Militars asiàtics
Filòsofs asiàtics
Polítics de l'antiga Grècia
Escriptors asiàtics
Polítics asiàtics